Kolaseczka – mniejsza odmiana kolaski, zabawka lub powozik dziecięcy zaprzęgany w kozy lub psy, modna w XVIII i XIX wieku.

Zobacz też 
 kolasa

Pojazdy konne